Guillermo Martínez – argentyński pisarz
 Guillermo Martínez – kubański oszczepnik